White Hill ist der Name folgender Berge:

 White Hill (Antarktika), Hügel in den Larsemann Hills, Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika
 White Hill (Forest of Bowland), Berg im Forest of Bowland, Lancashire, England
 White Hill (Irland), Berg im County Wicklow, Irland
 White Hill (Nova Scotia), Berg in Nova Scotia, Kanada
 White Hill (Mars), Berg auf dem Planeten Mars

White Hill steht außerdem für:
 White Castle Fort

Siehe auch:
 Whitehill